Der Friuladria Crédit Agricole Tennis Cup 2014 war ein Tennisturnier, das vom 11. bis 17. August 2014 in Cordenons stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 52 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 35 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 54 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Cordenons